Jugosławia (W latach: 1920 - 1936 Królestwo Jugosławii, 1948 - 1988 Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii, 1996 - 2000 Federalna Republika Jugosławii) po raz pierwszy wystartowała na letnich IO w 1920 roku na igrzyskach w Antwerpii. Wystartowała we wszystkich igrzyskach do 2000 roku, jednak z powodu międzynarodowych sankcji na start w Igrzyskach Olimpijskich 1992 jugosłowiańskiej reprezentacji nie pozwolono. Mimo to MKOl zezwolił, aby pochodzący z Jugosławii sportowcy startowali jako niezależna drużyna. Medale zdobyte przez tę drużynę nie zostały włączone do ogólnej klasyfikacji Jugosławii. Bezpośrednią sukcesorką Jugosławii (lecz nie dorobku medalowego) jest Serbia i Czarnogóra startująca na igrzyskach w Atenach w 2004 roku. Łącznie w latach 1920-2004 Jugosławię/Serbię i Czarnogórę reprezentowało 1120 sportowców (973 mężczyzn i 147 kobiet). Najwięcej złotych medali i medali w ogóle zdobyto na igrzyskach w Los Angeles w 1984 roku.

Jugosławia

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Serbia i Czarnogóra

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

!